Республика Гаити принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в одиннадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1990-е годы в Гаити